UNIDO může být:
 anglická zkratka Organizace OSN pro průmyslový rozvoj 
 anglická zkratka filipínské koalice politických stran United Nationalist Democratic Organization (původně United Democratic Opposition)
 VKM kód dopravce Orlen Unipetrol Doprava

Zkratky